Villa Alhambra bezeichnet folgende Gebäude:

 Villa Alhambra (Dillingen), ein ehemaliges Kino in Dillingen
 Villa Alhambra (Sliema), eine Villa in Sliema, Malta